Vitesse speelde in het seizoen 1942/1943 competitiewedstrijden in de Tweede klasse C Oost. Vitesse nam daarnaast ook deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1942/'43 voor het vierde seizoen op rij onder leiding van trainers Gerrit Horsten en Ben Tap.

Tijdens de bezetting werd in dit seizoen een normaal competitieprogramma gespeeld en Vitesse nam daarnaast deel aan het bekertoernooi. In de competitie behaalde Vitesse de vierde plaats in de Tweede klasse C Oost met 20 punten uit 18 wedstrijden.

In de strijd om de KNVB beker won Vitesse de eerste van vier groepswedstrijden, maar de overige drie duels tegen Theole en WVV Wageningen gingen verloren. Vitesse kwam hierdoor niet verder dan de groepsfase.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers
{| class="vatop"
| CompetitieTweede klasse C Oost:

| KNVB beker:

| 'Totaalofficiële wedstrijden:

|}

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Tweede klasse C Oost

KNVB beker

Oefenwedstrijden

 Eindstand Tweede klasse C Oost 1942/'43
Bron: Arjan Molenaar & Rien Bor, 111 jaar Vitesse: De sportieve geschiedenis van Vitesse 1892-2003'', Arnhem, 2003.

Zie ook 
 Vitesse
 KNVB beker 1942/43

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1942/43